Cmentarz prawosławny w Białymstoku – zabytkowy cmentarz w dzielnicy Jaroszówka, ul. Władysława Wysockiego 1
 Cmentarz prawosławny w Białymstoku – cmentarz w dzielnicy Dojlidy, ul. ks. Stanisława Suchowolca 37
 Cmentarz prawosławny w Białymstoku – cmentarz w dzielnicy Leśna Dolina, ul. św. Andrzeja Boboli 67
 Cmentarz prawosławny w Białymstoku – cmentarz w dzielnicy Starosielce, ul. Węgierska 15